Жуковская — деревня в Харовском районе Вологодской области.

Входит в состав Кумзерского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Кумзерский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Харовска — 56 км, до центра муниципального образования Кумзера — 7 км. Ближайшие населённые пункты — Глазиха, Терениха, Опуринская, Тимошинская, Захаровская.

По переписи 2002 года население — 1 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Харовского района